Льонок (Linaria) — рід квіткових рослин родини подорожникові (Plantaginaceae). Види роду зростають у Євразії й Північній Африці.

Опис 
Трав'янисті рослини. Листки сидячі, цілокраї. Квітки у китицях або колосах. Віночок двогубий, з довгою шпоркою і закритим зівом. Коробочка округла або яйцеподібна, двогнізда; кожне гніздо розкривається двома- або п'ятьма стулками.

Види

Посилання 
 A Phylogeny of Toadflaxes (Linaria Mill.) Based on Nuclear Internal Transcribed Spacer Sequences: Systematic and Evolutionary Consequences. Mario Fernández-Mazuecos, José Luis Blanco-Pastor, and Pablo Vargas. International Journal of Plant Sciences, Vol. 174, No. 2 (February 2013), pp. 234–249 Published by: The University of Chicago Press
Article DOI: 10.1086/668790

 Vargas P, JA Rosselló, R Oyama, J Güemes. 2004 Molecular evidence for naturalness of genera in the tribe Antirrhineae (Scrophulariaceae) and three independent evolutionary lineages from the New World and the Old. Plant Syst Evol 249:151–172.

Подорожникові
Роди квіткових